Finucane est le nom de :
 Al Finucane (né en 1943), footballeur irlandais ;
Anne Finucane, banquière américaine ;
 Brendan « Paddy » Finucane (1920-1942), aviateur britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Dale Finucane (né en 1991), rugbyman australien ;
 Eddie Finucane (1916-1991), rugbyman australien ;
 Marian Finucane (né en 1950), présentateur irlandais ;
 Michael Finucane (né en 1943), homme politique irlandais.